

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Wuf“ beginnt.

Wuf 



Wuff 
 Wuffa († 578), König des angelsächsischen Königreichs East Anglia
 Wuffli, Peter (* 1957), Schweizer Manager